Sengen, localité française dans le département de la Moselle.
 Sengen-chō, gare ferroviaire japonaise
 Ningen-sengen, rescrit impérial japonais